Лалитпур:

Индия 
 Лалитпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Лалитпур — город в штате Уттар-Прадеш, административный центр одноимённого округа.

Непал 
 Лалитпур — район в составе 3-й провинции Непала.
 Лалитпур или Патан — второй по численности населения город в Непале, административный центр одноимённого района.